Эльс-Планс-де-Сио (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегарра. Занимает площадь 55,9 км². Население — 571 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Els Plans de Sió 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды